Меса дел Манго има више значења:

 Меса дел Манго (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Меса дел Манго (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику